Бруе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Бруе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос